Elitserien 2003/2004 kan syfta på:

Elitserien i bordtennis för herrar 2003/2004
Elitserien i bordtennis för damer 2003/2004
Elitserien i handboll för herrar 2003/2004
Elitserien i handboll för damer 2003/2004
Elitserien i innebandy för herrar 2003/2004
Elitserien i innebandy för damer 2003/2004
Elitserien i ishockey 2003/2004
Elitserien i bandy 2003/2004
Elitserien i volleyboll för herrar 2003/2004
Elitserien i volleyboll för damer 2003/2004